Agrotrigia är ett släkte av gräs. Agrotrigia ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräs
Agrotrigia